Zelenodolszk – falu Oroszország Orenburgi területén
Zelenodolszk – város Oroszországban, Tatárföldön
Zelenodolszk – település Ukrajnában